Chobe – rzeka w Botswanie
 Chobe – dystrykt w Botswanie
 Chobe – park narodowy w Botswanie